Cesta A012 (Argentina)
 Autocesta A12 (Australia)
 Autocesta A12 (Austrija)
 Cesta A12 (Kina)
 Autocesta A12 (Francuska)
 Autocesta A 12 (Njemačka)
 Autocesta A12 (Italija)
 Cesta A12 (Latvija)
 Autocesta A12 (Litva)
 Autocesta A12 (Portugal)
 Autocesta A12 (Nizozemska)
 Autocesta A-12 (Španjolska)
 Cesta A 12 (Šri Lanka)
 Brza cesta A12 (Švicarska)
 Ujedinjeno Kraljevstvo:
 Cesta A12 (Engleska)
 Cesta A12 (otok Man)
 Cesta A12 (Sjeverna Irska)

 Cesta A12  (Kalifornija)